Le terme puri, avec ou sans diacritiques, peut désigner : 

 Purî, une ville sainte de l'Inde
 le puri, pain indien
 une puri, palais de l'aristocratie balinaise
 Meru Puri, un shōjo manga japonais
 Lilu Puri (ou Lilpri), un jeu d'arcade

Personnes 
 Sander Puri (1988-), un footballeur estonien
 Amrish Puri (1932-2005), un acteur indien
 Om Puri (1950-2017), un acteur indien

Homonymie de patronyme